Khanzi kan syfta på följande platser:

Botswana 

 Ghanzi (distrikt), 
 Ghanzi (distriktshuvudort), 

Robotskapade Botswanaförgreningar